HMAS Perth ist ein Schiffsname der Royal Australian Navy nach der Stadt Perth. Folgende Schiffe tragen diesen Namen:

 HMAS Perth (D29), ein Kreuzer der Leander-Klasse (1934–1942)
 HMAS Perth (D38), ein Lenkwaffenzerstörer der Perth-Klasse (1962–1999)
 HMAS Perth (FFH 157), eine Fregatte der ANZAC-Klasse (seit 2003)

Schiffsname der Royal Australian Navy
HMAS